Wale (род. 21 сентября 1984 в Вашингтоне, США) — американский рэпер и автор песен. Настоящие имя и фамилия музыканта , а Wale это псевдоним, который произносится как Валей. Сам музыкант предпочитает расшифровывать его как "We Ain't Like Everyone".

Биография 
Wale родился в семье иммигрантов из юго-западной Нигерии, из народа йоруба. В Соединённые Штаты родители Валея приехали из Австрии в 1979 году. Его семья жила в  до переезда в округ Монтгомери в 1994 году, когда Валею было 10 лет. В 2001 году он окончил среднюю школу "Quince Orchard" в Гейтерсберге. В 2002 году семья Валея переехала в Ларго, округ Принс-Джорджес (штат Мэриленд). Валей учился в  в пригороде Питтсбурга (штат Пенсильвания) и  (округ Честерфилд), затем перевёлся в  (округ Принс-Джорджес), но бросил его.

Приобрёл известность в 2005 году, когда о нём написал журнал о хип-хопе The Source в своей рубрике "Unsigned Hype", посвящённой MC без контрактов, но с большим потенциалом. В 2006 году в Вашингтоне стала популярной песня Wale «Dig Dug (Shake It)». Валей был локально признан и продолжал записывать музыку для региональной аудитории. В том же 2006 году на него обратил внимание продюсер Марк Ронсон и в 2007 году Wale подписал контракт с Allido Recordsу. Валей выпустил несколько песен и появился в национальных СМИ, включая MTV и различных городских журналов.

В 2008 году Валей подписал контракт с Interscope Records за $1,3 млн, а его дебютный альбом «Дефицит внимания» () был выпущен в 2009 году с синглом "Chillin", "Pretty Girls" и "World Tour". Альбом, хотя и под-отправлен, получил положительные отзывы от критиков. В начале 2011 года Валей подписал контракт с Maybach Music Group, лейблом известного хип-хоп-исполнителя Рика Росса, который 23 мая того же 2011 года выпустил сборник "Self Made Vol.1". Второй студийный альбом Валея, Ambition, был выпущен 1 ноября 2011 года. 26 июня 2013 года вышел его третий альбом "The Gifted".

В сентябре 2019 года Wale анонсировал свой новый проект. Рэпер-ветеран объявил о выходе альбома "Wow ... That's Crazy" в своем IG аккаунте и он будет выпущен в формате LP.  Дата выхода шестого студийного альбома запланирована на 11 октября 2019 года. 

19 июня 2020 года Wale выпустил EP "The Imperfect Storm". В него вошло 6 треков при участии Eric Bellinger и McClenney. Тематика релиза варьируется от личного опыта рэпера в подростковом возрасте до тем расизма, полицейского насилия и гражданских протестов в США.

Музыкальный стиль 
В интервью Flavorwire, Вале сказал, что включает в свою музыку элементы go-go, подвида фанка, появившегося в Вашингтоне и популярного в 1980-е. Кирилл Кордор из Allmusic описал go-go, как «более сырое, ударно-приводное ответвление диско», который произошёл в Вашингтоне. Ранние синглы Wale, которые были сыграны в первую очередь в Вашингтоне очень похожи на go-go-записи 1990-х. Дэвид Джеффрис из Allmusic, в отзыве на альбом Валея «Дефицит внимания», отметил, что Wale был "пост-Kanye, пост-Lil Wayne, альтернатива хардкор стиль».

Дискография

Студийные альбомы 

 Attention Deficit (2009)
 Ambition (2011)
 The Gifted (2013)
 The Album About Nothing (2015)
 Shine (2017)

Мини-альбомы 

 It's Complicated (2018)
 Self Promotion (2018)
 Free Lunch (2018)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница на facebook.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнители Interscope Records
Артисты, известные под псевдонимами
Выпускники Университета Роберта Морриса
Выпускники Университета штата Виргиния
Выпускники Государственного университета Боуи
Рэперы США